Bardot ist der Familienname folgender Personen:

 Biggi Bardot (* 1980), deutsches Erotikmodel, Moderatorin und Schlagersängerin
 Brigitte Bardot (* 1934), französische Schauspielerin
 Charles Bardot (* 1904; † unbekannt), französischer Fußballspieler
 Mijanou Bardot (* 1938), französische Schauspielerin
 Vanna Bardot (* 1999), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch: Bardo